Провинция Талька  () — провинция в Чили в составе области Мауле. 

Включает в себя 10 коммун.

Территория — 9937,2 км². Численность населения — 412 769 жителей (2017). Плотность населения — 41,54 чел./км².

Административный центр — Талька.

География 
Провинция расположена в средней части области Мауле.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Курико
 на востоке — провинция Неукен (Аргентина)
 на юге — провинции Линарес и Каукенес
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 10 коммун:
 Талька. Админ.центр — Талька.
 Сан-Клементе. Админ.центр — Сан-Клементе.
 Пеларко. Админ.центр — Пеларко.
 Пенкауэ. Админ.центр — Пенкауэ.
 Мауле. Админ.центр — Мауле.
 Сан-Рафаэль. Админ.центр — Сан-Рафаэль.
 Курепто. Админ.центр — Курепто.
 Конститусьон. Админ.центр — Конститусьон.
 Эмпедрадо. Админ.центр — Эмпедрадо.
 Рио-Кларо. Админ.центр — Кумпео.

Демография
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Примечания 

Провинции Чили